Plaça Nova (Alacant), plaça d'Alacant (l'Alacantí, País Valencià)
 Plaça Nova (Alcover), plaça del municipi d'Alcover (Alt Camp) 
 Plaça Nova (Barcelona), espai al cor del barri Gòtic de Barcelona
 Plaça Nova (Palafrugell), al Baix Empordà
 Plaça Nova (Sant Sadurní d'Anoia), plaça pública de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès) 
 Plaça Nova (Santa Maria del Camí), al lloc de ses Quarterades i indret on s'ubica el mercat dels diumenges 
 Plaça Nova (Vilobí d'Onyar)